Custos est un mot latin signifiant gardien. En français, il peut faire référence au sacristain.

Patronyme 

 Medhy Custos (1973-), un chanteur français de zouk originaire de la Guadeloupe
 Bruno Custos (1977-), un footballeur français
 Dominicus Custos ou Dominicus Baltens (1560-1612), dessinateur, graveur et éditeur, père de Raphael
 Raphael Custos ou Raphael Custodis (c. 1590-1664), graveur, fils de Dominicus

Voir aussi 
 Sanctuaire d'Hercules Magnus Custos
 Custode et Coster, mots de même origine